La Coupe Davis 1999 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 2 avril au 5 décembre dans différents lieux.

L'Australie  remporte un  grâce à sa victoire en finale face à la France par trois victoires à deux.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1999 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 129 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 30 dans la "Zone Amérique",
 32 dans la "Zone Asie/Océanie",
 51 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
Le grand homme de la finale s'appelle Mark Philippoussis, gros gabarit et gros serveur qui jouait alors son meilleur tennis en figurant à la huitième place mondiale. Il gagna ses deux simples contre Sébastien Grosjean et Cédric Pioline dans le match décisif. La fameuse paire Woodforde-Woodbridge assure la victoire en double. Mais Philipoussis n'avait joué ni le quart, ni la demie. L'Australie s'était aussi appuyée sur le jeune Lleyton Hewitt (18 ans), futur numéro un mondial et Pat Rafter, bref ex-numéro un mondial. Ont aussi participé à cette campagne Wayne Arthurs et Sandon Stolle. 
La France fut très déçue de cette défaite à domicile. Mais l'ambiance n'était pas excellente dans le camp français, notamment entre Cédric Pioline et Fabrice Santoro.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2000.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1999 se joue entre la France et l'Australie.

Barrages

Résumé 
Pendant les barrages chaque nation ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) affronte un des vainqueurs des "Groupe I". Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2000. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 24 au 26 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1999 de l'ATP
 World Team Cup 1999
 Fed Cup 1999

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1999
Coupe Davis
Tennis masculin en 1999